Een groet die veel gebruikt wordt in Nederland
 Doei (televisieserie), Nederlandse televisieserie